Ву́лиця Хоро́льська — вулиця у різних населених пунктах держав колишнього СРСР. Назва — на честь українського міста Хорол..

Хорольська вулиця — вулиця у місті Дніпро.
 Хорольська вулиця — вулиця у місті Київ.
 Хорольська вулиця — вулиця у місті Кременчук.
 Хорольська вулиця — вулиця у місті Харків.
 Хорольська вулиця — вулиця у місті Чернівці.

Хорольська вулиця — вулиця у місті Владивосток.

Вулиці